Rosin ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Rosin (* 1980), Künstlername Alex Amsterdam, deutscher Singer-Songwriter und Musiker
 Armin Rosin (* 1939), deutscher Musikwissenschaftler, Musiker und Dirigent
 Berta Rosin (1874–1942), Schweizer Pädagogin und Schriftstellerin
 Daniel Rosin (* 1980), deutscher Fußballspieler
 David Rosin (1823–1894), jüdischer Gelehrter und Theologe
 Dennis Rosin (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Frank Rosin (* 1966), deutscher Koch
 Hanna Rosin (* 1970), US-amerikanische Journalistin und Autorin
 Harry Rosin (* 1943), deutscher Mediziner und Umweltforscher
 Heinrich Rosin (1855–1927), deutscher Rechtsgelehrter
 Heinrich Rosin (Mediziner) (1863–1934), deutscher Mediziner
 Katja Rosin (* 1980), deutsche Schauspielerin, Sprecherin und Theaterpädagogin
 Marion Rosin (* 1969), deutsche Politikerin (SPD, CDU)
 Paul Rosin (1890–1967) deutscher Verfahrenstechniker
 Semjon Rosin (* um 1950), weißrussischer Badmintonspieler
 Sergei Wladimirowitsch Rosin (* 1977), russischer Eishockeyspieler
 Volker Rosin (* 1956), deutscher Liedermacher

Geographische Objekte:
 Mühl Rosin, Gemeinde im Amt Güstrow-Land, Landkreis Rostock, in Mecklenburg-Vorpommern
 Kirch Rosin, Ortsteil der Gemeinde Mühl Rosin

Siehe auch:
 Rosinus
 Rozin